Plaats in Indonesië
 Srigading (Sanden), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Srigading (Ngawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Srigading (Lawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sri Gading (doorverwijspagina)